Далі подано повний список всіх лауреатів Всеудмуртської національної премії імені Кузебая Герда, що присуджується щорічно в Удмуртії, Росія.

1992 рік 
 Гришкіна Маргарита Володимирівна — доктор історичних наук, професор
 Єрмаков Хома Кузьмич — кандидат філологічних наук, професор
 Перевозчиков Григорій Карпович — вчитель-краєзнавець Якшурської середньої школи Зав'яловського району
 Байсарова Юлія Павлівна — вчитель-методист, поетеса
 Яшин Данило Олександрович — письменник, вчений-педагог (посмертно)

1993 рік 
 Мітрофанов Анатолій Андрійович — художній керівник народного театру

1994 рік 
 Загребін Леонід Дмитрович — кандидат фізико-математичних наук, професор ІДТУ
 Мішши Юхма — чуваський письменник

1995 рік 
 Петро Домокош — вчений-літературознавець, професор Будапештського університету
 Чернов Петро Костянтинович — народний письменник

1996 рік 
 Самсонов Євгеній Васильович — письменник(посмертно)

1997 рік 
 Тараканов Іван Васильович — доктор філологічних наук, професор УДУ
 Тубилов Валентин Кузьмич — депутат Державної Ради Удмуртії, Президент Всеудмуртської асоціації «Удмурт Кенеш»
 Кувшинова Роза Андріївна — племінниця Кузебая Герда (посмертно)

1998 рік 
 Єгоров Анатолій Максимович — директор середньої школи села Велика Гурезь-Пудга Вавозького району
 Єрмолаєв Олексій Опанасович — критик, літературознавець

1999 рік 
 Ломагін Кирило Єгорович — письменник
 Яшина Роза Іванівна — кандидат філологічних наук, доцент УДУ

2000 рік 
 Лебедєва Серафима Христофорівна — старший науковий співробітник Архітектурно-етнографічного музею-заповідника «Лудорвай»
 Самсонов Володимир Якович — письменник

2001 рік 
 Владикін Володимир Омелянович — доктор історичних наук, професор УДУ
 Конюхова Августа Василівна — вчитель, вчений-філолог

2002 рік 
 Ільїн Микита Ілліч — керівник Юринського музею Малопургинського району
 «Інвожо» — народний ансамбль удмуртської пісні з міста Іжевська

2003 рік 
 Галямшин Ренат Біктимірович — представник національно-культурного Центру Республіки Башкортостан
 Трофимов Сергій Семенович — викладач музики Воткінського педагогічного коледжу

2004 рік 
 Красильников Володимир Анатолійович — голова СПК «Колос» Вавозького району
 Шкляєв Олександр Григорович — кандидат філологічних наук, доцент УДУ

2005 рік 
 Аникін Анатолій Єгорович — скульптор, директор Інституту мистецтва і дизайну, професор УДУ
 Вахітов Семен Сергійович — вчитель-словесник вищої категорії Старосальянської середньої школи Кіясовського району

2006 рік 
 Куликов Кузьма Іванович — доктор історичних наук, професор
 Рожин Юрій Костянтинович — бригадир СПК «Родина» Граховського району, голова Граховского районного відділення Асоціації «Удмурт Кенеш»

2007 рік 
 Павлов Никифор Павлович — доктор історичних наук
 Сапожников Леонід Дмитрович — вчитель Сирьїнської початкової школи, голова Національно-культурної автономії удмуртів Балтасинського району Республіки Татарстан

2008 рік 
 Бєлих Валентин Леонідович — художник, заслужений діяч мистецтва Удмуртії, лауреат Державної пермії Удмуртії
 Пономарьов Карл Олександрович — доктор історичних наук, професор кафедри історії, філософії та культури Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки робітників освіти Удмуртії

2009 рік 
 Ванюшев Василь Михайлович — доктор філологічних наук, лауреат Державної премії Удмуртії, заслужений робітник культури Удмуртії, поет
 Бекманов Геннадій Іванович — народний артист Удмуртії, режисер

2010 рік 
 Володимир Котков
 Олександр Бєлоногов

2017 рік 
 В'ячеслав Кудрявцев
 Василь Москвін
 Тетяна Москвіна
 Арво Валтон

Примітки

Посилання 
 Положення про премію 

Премії Удмуртії